Бијело језеро може бити:

Бијело језеро (Зеленгора), језеро у Републици Српској, на планини Зеленгора
Бијело језеро (Трескавица), језеро у Федерацији БиХ, на планини Трескавица